Die Basketball-Bundesliga-Saison 1999/2000 war die 34. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Basketball der Männer.

Saisonnotizen 
 Meister der Saison 1999/2000 wurde Alba Berlin.
 Pokalsieger der Saison 1999/2000 wurden die Skyliners Frankfurt.
 Das BBL All-Star Game 1999/2000 fand am 19. Dezember 1999 in der Seidensticker Halle in Bielefeld statt. Sieger wurde mit 141:131 der Norden. MVP wurde Olumide Oyedeji (X-Rays Würzburg).

Aufsteiger zur Saison 
Aufsteiger waren BCJ Hamburg Tigers und der TV 1860 Lich. Die Skyliners Frankfurt erwarben die Lizenz des TV Rhöndorf, der SSV hagebau Weißenfels rückte für den SV Oberelchingen nach, der die Lizenz zurückgab. Ersetzt wurden die Absteiger USC Freiburg und BBC Bayreuth.

Endstände

Hauptrunde 

Fett Direkt qualifiziert für Viertelfinale 

Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich, bei mehr als zwei punktgleichen Teams bestimmt eine Minitabelle der beteiligten Teams deren Reihenfolge.

Relegationsrunde 

Fett Auf-/Absteiger

Der sportlich qualifizierte TuS Lichterfelde verzichtete auf eine Meldung für die erste Liga, so dass ratiopharm Ulm nachrückte und den Klassenerhalt erreichen konnte.

Finalrunde

Meistermannschaft 

Weiter eingesetzt wurde Frankie King, von dem man sich aber bereits im Dezember 1999 trennte. Zum Kader gehörten ferner die nicht in Meisterschaftsspielen eingesetzten Misan Nikagbatse und Tommy Thorwarth.

Ehrungen 

Quelle:

Siehe auch 
 2. Basketball-Bundesliga
 Liste von deutschen Basketballmannschaften

Weblinks 
 Basketball-Bundesliga
 Saison Rückblick 1999/00 Private Bamberger Fan-Seite

Einzelnachweise 

1999/2000
Basketballsaison 1999/2000